Gérard Gélineau-Larrivet
Marc Larrivet
Ruisseau de Larrivet